Der Name Cussey bezeichnet verschiedene Gemeinden:

in Frankreich:
Cussey-les-Forges im Département Côte-d'Or
Cussey-sur-Lison im Département Doubs
Cussey-sur-l’Ognon im Département Doubs
Cussey (l’Orne) im Département de l’Orne

Siehe auch die homophonen Gemeinden:
Cussay im Département Indre-et-Loir
Cusset im Département Allier

Sonst:
 Cussey, historischer Name des ostpreußischen Dorfes Kussen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Wesnowo (Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Cusset
 Cusey